Dit is een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Brugge, voor de oudste stadskern (binnen de eerste stadsomwalling): Steenstraatkwartier. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

 
Brugge